Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 včetně internetizace knihoven je stále ještě probíhající koncepce. Vychází primárně ze dvou dokumentů: Státní kulturní politika na léta 2009–2014 a EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Dokument má pro dobu svého působení následující vizi:

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na náhodnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu.“

Koncepce má 6 základních oblastí, pod které spadá celkem 21 priorit (cílů). Pro každou prioritu je určena skupina osob, které ji mají na starosti. U každého bodu také nalezneme tyto informace:
 proč byl tento bod vybrán,
 stav, kterého má být na konci období dosaženo,
 dílčí cíle, projekty / aktivity,
 které organizace zajistí průběh,
 termín splnění,
 dopad na státní rozpočet,
 nároky na meziresortní spolupráci,
 regionální rozměr,
 na který bod navazuje v dokumentu Státní kulturní politiky pro dané období.

Oblasti a priority pro léta 2011–2015

A. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví 
1. Digitalizovat textové dokumenty a shromažďovat digitální dokumenty jako součást kulturního a vědeckého dědictví.
2. Vytvořit legislativní, organizační a technické předpoklady trvalého uchování a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů jako důležité složky kulturního a vědeckého dědictví.
3. Optimalizovat systém povinného výtisku (dále jen „PV“) tištěných dokumentů a zavést systém povinného ukládání elektronických dokumentů (odpovídající dnešnímu PV); zajistit jejich pohotové centrální zpracování a zpřístupnění, podporovat nástroje pro sdílenou katalogizaci.
4. Vytvořit podmínky pro zajištění rovného přístupu ke všem druhům publikovaných dokumentů pro účely vzdělávání, výzkumu, vývoje a zpřístupňování kulturního dědictví.
5. Zpracovat a realizovat koncepci trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů – knihy, periodika, rukopisy, historické fondy, hudebniny.

B. Přístup k informačním zdrojům a službám knihoven 
6. Vytvořit jednotné rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech nabízených služeb z každé knihovny.
7. Zabezpečit efektivní dostupnost elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“) pro podporu VaVaI po roce 2011.
8. Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost.

C. Podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti 
9. Podporovat úlohu knihoven jako přirozených center rozvoje občanských komunit a jejich kreativity.
10. Zakotvit podporu zvyšování schopnosti efektivně užívat knihovny ve školských vzdělávacích programech a v koncepci celoživotního učení.
11. Propagovat četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovat čtenářskou gramotnost realizací aktivit zaměřených na práci s knihou.
12. Podporovat vytváření knihovních fondů. Zvýšit objem financování nákupu knihovních fondů v knihovnách ČR a vytvořit tak základní předpoklad pro zlepšení obsahu a kvality veřejných knihovnických a informačních služeb.

D. Rovný přístup ke službám knihoven 
13. Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb, prosadit kritérium bezbariérovosti služeb knihoven jako kritérium hodnocení kvality služeb. 
14. Podporovat knihovny jako garanta rovného přístupu k informačním zdrojům a síti internet.
15. Rozvíjet regionální funkce knihoven a formovat krajské systémy knihoven na principu spolupráce knihoven regionu s cílem dosáhnout poskytování standardizované úrovně VKIS bez ohledu na velikost obce a lokalitu, v níž knihovna působí.

E. Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven 
16. Aktualizovat a zavést do praxe standardy kvality VKIS.
17. Zpracovat metodiku ekonomických výzkumů návratnosti investic v knihovnách.
18. Podporovat šetření informačních potřeb obyvatel na národní a lokální úrovni a využívat je pro optimalizaci VKIS.
19. Podporovat marketingové aktivity centrálních i lokálních služeb systému knihoven.

F. Rozvoj lidských zdrojů 
20. Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese.
21. Intenzivněji využívat dobrovolníky v činnosti knihoven a systém veřejně prospěšných prací.

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2015–2020 
Vláda 15. dubna 2015 již schválila obecný dokument Státní kulturní politika na léta 2015–2020 (s výhledem do r. 2025) od kterého se budou odvíjet další důležité dokumenty. Jedním z nich je i Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2015–2020, na které se začalo pracovat koncem dubna 2015.

Následně si představíme několik bodů týkajících se knihoven, které byly zmíněny v obecném dokumentu:
 „Pokračovat ve vybavování knihoven a dalších paměťových institucí potřebnými technologiemi a informačními zdroji, zajistit dlouhodobou udržitelnost jejich provozuschopnosti, optimalizovat systém, vytvořit kompetenční centrum na MK, vybudovat robustní ICT infrastrukturu v gesci MK včetně LTP archivu.
 Digitalizovat a zpřístupnit kulturní obsah důležitý pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví včetně vyřešení autorskoprávních aspektů prezentace digitalizovaných děl.
 Vytvoření Centrálního portálu knihoven.
 Zavedení povinného výtisku elektronických publikací.
 Zvyšování povědomí o autorských právech.“

Reference 

Knihovnictví v Česku